В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Denver 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Ліз Грегорі і Гретчен Раш виграли титул, у фіналі перемігши пару Патті Фендік і Лорі Макніл 6–4, 6–4.

Сіяні пари 

 Патті Фендік /  Лорі Макніл (фінал)
 Ліз Грегорі /  Гретчен Раш (чемпіонки)

 Луїс Філд /  Елна Рейнах (1-ше коло)
 Манон Боллеграф /  Кароліна Віс (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Denver